Satkhira (stad) - Een stad in Bangladesh
Satkhira (zila) - Een district in Bangladesh
Satkhira Sadar upazula - Een subdistrict in Bangladesh